Комуна () — запозичення з французької мови ( — громада). У свою чергу це слово походить від народнолатинського communia (група людей, які живуть разом) і пов'язане з  — спільний. Від цього слова утворена назва сукупності суспільно-політичних вчень і рухів відомої як комунізм, а також їх прихильників, відомих як комуністи.
 Середньовічні комуни
 Комуна (громадська) — форма спільного життя людей, заснована на усуспільненні майна і праці всіх її членів.
 Комуна (соціум)
 Комуна (соціалізм)
 Комуна (міська) — самоврядне середньовічне місто, міська республіка.
 Комуна (адміністративний поділ)
 Комуна — адміністративно-територіальна одиниця місцевого управління у Бельгії
 Комуна — адміністративно-територіальна одиниця місцевого управління у Франції
 Комуна — автономна й незалежна одиниця адміністративно-територіального поділу Італії
 Комуна — адміністративно-територіальна одиниця місцевого управління в Молдові.
 Комуна — адміністративно-територіальна одиниця місцевого управління в Швеції.
 Паризька комуна
 Паризька комуна (1789—1794)
 «Коммуна» — російське пошуково-рятувальне судно, побудоване в 1915 році.

Комуна — починок, Кізнерський район, Удмуртія
 Комуна — присілок, Мурашинський район, Кіровська область
 Комуна — село, Ташлинський район, Оренбурзька область

Комуна — колишня назва села Дебальцівське, Донецька область, Бахмутський район
 Комуна — колишня назва села Деркулове, Луганська область, Марківський район
 Комуна — колишня назва села Тендрівське, Херсонська область, Голопристанський район
 Комуна — колишня назва села Лісове, Чернігівська область, Прилуцький район

Примітки 

?
Громади